Аманат может означать:
 Ама́нат — в общем смысле: вверенное на хранение, надёжность. То, что Аллах вверил, поручил людям. Понимается как отданное на ответственное хранение, как нематериальных ценностей (язык, культура, национальность), так и материальных (вещи, недвижимость).
 Амана́т — детско-юношеский журнал на башкирском языке.
 Аманат — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аманат (до 2022 — Хамино) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Аманат — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Амана́т (уст.) — заложник; историческое название заложников на Северном Кавказе во время Кавказской войны
 «Аманат» — политическая партия в Казахстане, ранее известная как «Нур Отан» и «Отан».